Cleavon Frendo – ex calciatore maltese
 George Frendo – arcivescovo cattolico maltese
 Michael Frendo – politico e avvocato maltese